Дніпро́вська вулиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь р. Дніпро.

Вінницька область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Вінниця.

Дніпропетровська область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Аули.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Верхівцеве.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Верхньодніпровськ.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Вільногірськ.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Дніпровське.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Карнаухівка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Марганець.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Межова.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Нікополь.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Новомосковськ.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Павлоград.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Підгородне.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Покров.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Тернівка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Царичанка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Червоногригорівка.

Донецька область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Горлівка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у Кіровському районі міста Донецьк.
 Дніпровська вулиця — вулиця у Ленінському районі міста Донецьк.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Дружківка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Єнакієве.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Костянтинівка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Краматорськ.
 Дніпровська вулиця — вулиця у Гірницькому районі міста Макіївка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у Центрально-Міському районі міста Макіївка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Маріуполь.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Мирноград.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Слов'янськ.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Сніжне.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Старомихайлівка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Часів Яр.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Чистякове.

Запорізька область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Бердянськ.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Василівка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Вільнянськ.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Запоріжжя.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Кушугум.

Київська область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Боярка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Бровари.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Буча.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Вишгород.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Гостомель.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Димер.
 Дніпровська вулиця — вулиця у Дарницькому районі міста Київ.
 Дніпровська вулиця — вулиця у Оболонському районі міста Київ.
 Дніпровська вулиця — зникла вулиця на острові Труханів у місті Київ.
Дніпровська вулиця — вулиця у місті Переяслав.

Кіровоградська область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Власівка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Знам'янка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Кропивницький.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Олександрія.

Луганська область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Брянка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Кадіївка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Лисичанськ.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Луганськ.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Попасна.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Хрустальний.

Львівська область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Львів.

Миколаївська область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Миколаїв.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Очаків.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Первомайськ.

Одеська область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Одеса.

Полтавська область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Глобине.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Горішні Плавні.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Кобеляки.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Кременчук.

Харківська область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Барвінкове.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Мерефа.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Нова Водолага.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Харків.

Херсонська область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Антонівка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Горностаївка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Зеленівка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Каховка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Любимівка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Нова Маячка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у смт Нововоронцовка.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Олешки.

Черкаська область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Канів.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Сміла.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Шпола.

Чернігівська область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Чернігів.

Чернівецька область 
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Сторожинець.
 Дніпровська вулиця — вулиця у місті Чернівці.

Вулиці